«Уикенд у Берни» () — американская чёрная комедия 1989 года.

Сюжет 

Ларри Уилсон и Ричард Паркер работают на одну страховую компанию и однажды обнаруживают в бухгалтерских книгах, что кто-то четыре раза получил деньги по страховому полису покойника и тем самым обманул компанию на 2 000 000 долларов. Об этом они сразу же сообщают своему боссу Берни Ломаксу, не зная о том, что он и есть тот самый страховой мошенник. Берни хвалит парней и приглашает на выходные к себе в роскошный особняк на берегу Атлантического океана, но одновременно просит своего знакомого из мафии убить их. Мафиози же, зная, что его подружка изменяет ему с Берни, приказывает убить не парней, а самого Берни, что и выполняется прямо в роскошном особняке при помощи укола большой дозой наркотика.

Приехавшие парни обнаруживают труп своего босса и хотят уже сообщить об этом в полицию, но тут уже собираются многочисленные гости, и им приходится выдавать Берни за живого.

В ролях 
 Эндрю Маккарти — Ларри Уилсон
  — Ричард Паркер
 Кэтрин Мэри Стюарт — Гвен Сондерс
  — Берни Ломакс
  — Паули / убийца
  — Тина / подружка Вито и любовница Берни
 Тед Котчефф — Джек Паркер / отец Ричарда

См. также 
 Неприятности с Гарри

Примечания

Ссылки 

 По местам съемок «Уикенд у Берни» на русском

Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года
Чёрные комедии США
Бадди-муви США
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы-ремейки США
Фильмы Теда Котчеффа
Фильмы США 1989 года